Picnic (film), Amerikaanse film uit 1955
 Picnick (1986), film uit 1986
 Picnic (supermarkt), Nederlandse online supermarkt

Zie ook
Picknick